Самуил Маске́вич (; около 1580,  д. Сервечь Новогрудского повета — после 1632) — литовский офицер, гусар Великого княжества Литовского, участник московского похода, писатель-мемуарист, автор дневника, публиковавшегося в России.

Биография 
Шляхтич герба Одровонж. По вероисповеданию — кальвинист. Владел деревней Сервечь (сейчас Кореличский район, Гродненская область, Беларусь).

В 1601 году в составе полка Габриеля Войны воевал со шведами в Ливонии.

Позднее находился при дворе Адама Вишневецкого в Брагине.

Затем служил на Подолье, сражался против Сандомирской конфедерации.

В 1609 году с войском короля Сигизмунда III отправился в поход на Смоленск, провел под Смоленском восемь месяцев.

Затем королевский полк князя Януша Поруцкого, в котором служил Маскевич, присоединился к войску польного гетмана коронного Станислава Жолкевского и принимал участие в  победоносной битве при Клушине (24.06.1610).

В 1610—1611 годах находился с гетманом Гонсевским в Московском Кремле, сражался с ополчением Ляпунова и Трубецкого.

С 1615 года служил у клецкого ордината, старосты Упитского Яна Альберта Радзивилла (1591—1626); затем у князя Николая Христофора Радзивилла Сиротки.

В 1617—1618 годах избирался послом (депутатом) Главного Трибунала ВКЛ от Новогрудского повета.

С 1628 года — новогрудский земский писарь.

Стал сторонником князей Сапег. С их помощью был назначен новогрудским подвоеводой (после 1632—1638?).

В конце жизни построил униатскую церковь в деревне Сервечь.

Творчество 
В 1625—1631 годы вёл дневник (Diariusz), изображающий события, начиная с 1594 по 1621 год, в том числе Смутного времени на Руси, воцарение Лжедмитрия I, русско-польской войны (1609—1618) и польско-турецкой войны 1620—1621 годов, а также битву под Цецорой.

Дневники Маскевича подробно описывают осаду Смоленска (1609—1611), при этом подчёркнуто мужество защитников города, особенно его воеводы Михаила Шеина. Критически оценены действия военачальников Речи Посполитой, в том числе Станислава Жолкевского; значительное место в произведении занимает описание быта московских бояр, положительно оценены их мнения по поводу польских шляхетских вольностей, как шляхетского своеволия. Автор оправдывает жёсткую реакцию русского крестьянства в отношении войска Речи Посполитой, как месть за бедствия, причинённые ею народу.

Ему же принадлежат записки, помещённые, в русском переводе, в сборнике Н. Устрялова «Сказания современников о Дмитрии Самозванце».

Вопросов большой политики в «Дневниках» Маскевич не затрагивал. В дополнение к военным и политическим событиям он описал в дневнике сравнение польской и русской культуры.

Дневник написан в стиле шляхетской (благородной) гавенды (польск. gawęda) — текста, имитирующего устный рассказ, повествование о недавнем прошлом.

Семья 
Отец — Иван Семёнович Маскевич (ум. 1595) — владел частью имений Сервечь и Ятра, служил у Трокского каштеляна Остафия Валовича.

Старшие братья: Ян Маскевич, подсудок пинский, Габриель Маскевич и Даниил Маскевич.

Сын — известный мемуарист Богуслав Казимир Маскевич (1625—1683).

Библиография 
 Дневник Маскевича 1594—1621 // Сказания современников о Дмитрии Самозванце. — Т. 1. —  СПб., 1859.
 Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów. — Wrocław, 1961.
 Дыярыушы XVII стагоддзя (1594―1707 гады): Самуэль Маскевіч, Багуслаў Маскевіч, Піліп Абуховіч, Міхал Абуховіч, Тэадор Абуховіч / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут літаратуразнаўства ім. Я. Купалы. — Мн., 2016.
 Из дневников С. Маскевича

Литература 
 История белорусской дооктябрьской литературы. — Мн., 1977. — С.215-216.
 Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. — Мн.: БелЭн, 2006. — С.278.
 Улашчык М. Мемуары і дзённікі як крыніцы па гісторыі Беларусі: З рукапіснай спадчыны / Укладальнікі: Я.М. Кісялёва, В.У. Скалабан. — Мн.: Пейто, 2000. — 86 с.

Ссылки 
 
 Из дневников С. Маскевича

Мемуаристы Великого княжества Литовского
Мемуаристы XVII века
Участники Русско-польской войны 1609—1618 годов (поляки)
Писатели Белоруссии
Писатели по алфавиту
Родившиеся в Кореличском районе
Авторы дневников
Авторы мемуаров о Смутном времени